Kätkytsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kätkytsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Kätkytsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Kätkytsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,29, long 28,02), 
 Kätkytsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,17, long 28,41), 
 Kätkytsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,74, long 27,09), 
 Kätkytsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 27,61), 
 Kätkytsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 26,73), 
 Kätkytsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,88, long 26,84), 
 Kätkytsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,94, long 27,03), 

Robotskapade Finlandförgreningar